Магистрала 63 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати, преминаваща през щатите Арканзас, Мисури, Айова, Минесота и Уисконсин. Обща дължина 980,3 мили (1577,4 km), от които най-много в щата Мисури 337,8 мили (543,6 km), най-малко – в щата Минесота 96,5 мили (155,3 km).

Магистралата започва югоизточно от градчето Гилмор в щата Арканзас, при 485 миля (780 km) на магистрала . На протежение от 124 мили (199,5 km) пресича североизточната част на щата, като минава през 2 окръжни центъра и навлиза на територията на щата Мисури. Пресича целия щат от юг на север, като минава през 9 окръжни центъра, в т.ч. столицата Джеферсън Сити и на 9 km северно от град Ланкастър преминава на територията на щата Айова. Тук също пресича целия щат от юг на север на протежение от 234 мили (376,5 km) и навлиза на територията на щата Минесота. Пресича югоизточната част на щата, при град Ред Уинг преодолява река Мисисипи и влиза в щата Уисконсин. Пресича северозападната част на щата на протежение от 188 мили (302,5 km) и завършва при Магистрала 2 на САЩ в северната част на щата, на 10 мили западно от град Ашлънд.

От Магистрала 63 на САЩ се отделя 1 вторична магистрала, която също е част от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 163  в щатите Юта и Аризона 68 мили (109 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1